Rhodogune est un nom féminin porté par plusieurs femmes de la famille royale achéménide :

l'épouse d'Hystaspès, mère de Darius .
une fille de Xerxès . 
une fille d'Artaxerxès II, épouse d'Orontès , roi d'Arménie, fondateur de la dynastie achéménide des Orontides.
 Rhodogune de Parthie, fille du roi parthe Mithridate , sœur de Phraatès II. Elle fut mariée au séleucide Démétrios II Nicator, alors prisonnier des Parthes, qui avait déjà précédemment épousé Cléopâtre Théa, fille de Ptolémée Philométor, roi d'Égypte.
 Ce second mariage excita la jalousie de Cléopâtre et fut l'occasion de violents démêlés, qui ont fourni à Corneille le sujet de sa tragédie Rodogune.